Лос Мирасолес има више значења:

 Лос Мирасолес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Мирасолес (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Мирасолес (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Мирасолес (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Мирасолес (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Мирасолес (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мирасолес, Хилберто Мартинез (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Мирасолес (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Мирасолес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мирасолес (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мирасолес (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Мирасолес, Антонио Алварез (Ел Платеадо де Хоакин Амаро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику